Crystal Palace, palais d'exposition édifié à Hyde Park, Londres, pour abriter l'exposition universelle de 1851 (Great Exhibition) de 1851 ;
 Crystal Palace, le quartier englobant la zone du palais d'exposition, à environ 10 km au sud du centre de Londres ;
 Crystal Palace Football Club, club de football fondé en 1905 évoluant dans le championnat d'Angleterre de football ;
 Émetteur de Crystal Palace, un des principaux émetteurs de télévision du Royaume-Uni, situé sur les ruines du palais d'exposition ci-dessus ;
 Crystal Palace (Palais Crystal), parc d'attractions couvert situé à Moncton, au Canada ;
 Le Crystal Palace, cabaret montréalais des années 1940 et 1950.
 Le Crystal Palace ou Palais de Cristal était un bâtiment du  à Montréal.
 Le circuit de Crystal Palace, un circuit automobile construit dans le parc de  Crystal Palace.
 Le Crystal Palace, le palais imaginaire du jeu vidéo Conquest of the Crystal Palace.

Voir aussi